

Astronomia 
 A1 – sottoclasse della classificazione stellare
 A1 – una delle stelle più massicce conosciute

Strade 
 A1  – autostrada austriaca Vienna-Salisburgo
 A1  – autostrada belga Bruxelles-Anversa
 A1 – autostrada della Bosnia ed Erzegovina, da Sarajevo a Kakanj 
 A1  – autostrada croata Zagabria-Ravča 
 A1  – autostrada francese Parigi-Lilla
 A1  – autostrada italiana Milano-Napoli
 A1  – strada britannica Londra-Edimburgo
 A1 – strada lituana Vilnius-Klaipėda
 A1  – autostrada lussemburghese Lussemburgo-Wasserbillig
 A1 – autostrada macedone
 A1 – autostrada montenegrina
 A1  – autostrada olandese Amsterdam-Enschede 
 A1  – autostrada polacca Danzica-Gorzyczki
 A1  – autostrada romena A1
 A1 – autostrada della Serbia, da Horgoš a Preševo 
 A1  – autostrada slovena, da Capodistria al confine austriaco presso Šentilj
 A1  – autostrada svizzera da Ginevra (confine francese) a St. Margrethen (confine austriaco)
 A1  – autostrada tedesca Heiligenhafen-Saarbrücken
 A1 – autostrada tunisina Tunisi-Monastir

Codici 
 A-1 – designazione degli aerei USA per Douglas A-1 Skyraider

Geologia 
 a1 – descrive, nella cartografia geologica, la frana attiva di tipo indeterminato.

Musica 
a1  – boy band britannica

Sport 
 A1 –massima serie di alcuni sport:
 Campionato italiano femminile di pallacanestro
 Campionato italiano maschile di pallacanestro fino al 2001
 Campionato italiano maschile di baseball
 Campionato italiano femminile di pallavolo
 Campionato italiano maschile di pallavolo
 Campionato italiano maschile di pallanuoto
 Campionato italiano maschile di football americano
 A1 Grand Prix  – serie automobilistica per vetture monoposto
 A1-Ring  – circuito austriaco

TV 
 A1  – canale televisivo posseduto dalla Fox International Channels Italy

Altro 
 DIN A1  – formato standard ISO 216 per la carta
 A1 – categoria di patente di guida per motoveicoli
 A1 – grado di difficoltà per l'arrampicata artificiale
 A1 – livello di competenza linguistica secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
 A-1 – wrestler canadese
 A1 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Altri progetti